Облака:

 Облака — взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного пара, видимые на небе с поверхности Земли.
 «Облака» — комедия древнегреческого комедиографа Аристофана.

Музыка 
 «Облака (белогривые лошадки)» — детская песня из мультфильма «Трям! Здравствуйте!».
 «Облака» — песня, записанная российской группой «Иванушки International».
 «Облака» — песня, записанная украинской певицей Светланой Лободой.
 «Облака» — песня, записанная российским певцом Андреем Губиным.
 «Облака» — песня, записанная белорусской рок-группой Ляпис Трубецкой в альбоме Ты кинула 1998 года.
 «Облака» — песня, записанная российской поп-группой Блестящие.

См. также 
 Облака Кордылевского